Augment, a calorimetria és l'augment de la temperatura d'ebullició que experimenta una dissolució respecte de la temperatura d'ebullició del dissolvent pur.
 Augment, a demografia és l'augment que experimenta la població.
 Augment, és una síl·laba afegida a l'inici d'una paraula a certes llengües indoeuropees.